Résultats détaillés de l'édition 2003 du tournoi de tennis professionnel masculin Masters de Cincinnati. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Le Masters de Cincinnati représente le dernier tournoi majeur de préparation avant l'US Open.
 Le numéro 1 mondial, Andre Agassi, décide de se retirer juste avant le début du tournoi pour se préserver en vue de l'US Open. Félix Mantilla, la tête de série numéro 17 prend sa place dans le tableau du tournoi.
 Andy Roddick, déjà vainqueur du Masters du Canada la semaine précédente, remporte le tournoi après avoir sauvé deux balles de matchs contre Mardy Fish en finale. À cette occasion, il prend la tête du classement Race .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Cincinnati
ATP 2003
Tennis aux États-Unis en 2003
Tennis en août 2003